Das Einzel-Skispringen der Männer von der Großschanze bei den Olympischen Winterspielen 2014 fand am 14. und 15. Februar im Skisprungkomplex RusSki Gorki statt. Kamil Stoch aus Polen konnte sich vor Noriaki Kasai aus Japan die Goldmedaille sichern. Bronze ging an den Slowenen Peter Prevc. Es nahmen 61 Skispringer aus 20 Ländern teil, von denen 59 in die Wertung kamen.

Ergebnisse

Qualifikation 
Die besten 40 Springer qualifizierten sich für das Finale. Des Weiteren waren die besten 10 Springer des Weltcups automatisch qualifiziert.

* Bereits über den Weltcup für das Finale qualifiziert.

Finale 
Das Finale fand am 15. Februar um 21:30 Uhr statt. Nach dem ersten Durchgang qualifizierten sich die besten 30 für den zweiten Durchgang.

Grossschanze Manner